Tímea Babos e Andrea Sestini Hlaváčková erano le detentrici del titolo, ma Sestini Hlaváčková ha scelto di partecipare al concomitante torneo di Praga. Babos ha scelto di non partecipare all'edizione di quest'anno.

Anna Blinkova e Ioana Raluca Olaru hanno battuto in finale Georgina García Pérez e Fanny Stollár con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Barbora Krejčíková /  Anna Smith (quarti di finale)
  Alicja Rosolska /  Abigail Spears (quarti di finale)

 Monique Adamczak /  Xenia Knoll (quarti di finale)
 Oksana Kalashnikova /  Bibiane Schoofs (primo turno)

Wildcard 

  Oumaima Aziz /  Diae El Jardi (primo turno)

 Sada Nahimana /  Sandra Samir (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2018